Красивая:

Улица
Красивая (улица)

Топоним
Красивая (приток Красивой Мечи)
 Красивая — деревня, Ишимский район, Тюменская область, Россия

См. также 
Красивое
Красота